L33 ou L-33 peut faire référence à :
 HMS L33, un sous-marin de la Royal Navy ;
 HMS Vivien (L33), un destroyer de la Royal Navy ;
 LET L-33 Solo, un planeur tchécoslovaque.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres